Furger ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Furger (* 1995), Schweizer Unihockeyspieler
 Alex R. Furger (* 1951), Schweizer Archäologe
 Andres Furger (* 1948), Schweizer Archäologe und Historiker

 Roman Furger (* 1990), Schweizer Skilangläufer